

26-та окрема артилерійська бригада (Україна)

26-та ракетна бригада (РФ)